Webb City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Webb City (Missouri)
Webb City (Oklahoma)